Trois navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Sumatra :
 , une frégate de classe Java ;
 , un croiseur protégé de  classe ; 
 , un croiseur léger de classe Java.

Sumatra